Glory – amerykański satelita naukowy
 Glory – fikcyjna postać z serialu Buffy
 Glory  – organizacja promująca zawodowy kick-boxing 
 „Glory” – singel Ani Dąbrowskiej
 „Glory” – singel Bastille
 Glory – album studyjny Britney Spears